Die du Maurier Open 1995 waren ein Damen-Tennis-Hartplatzturnier in Toronto. Es war Teil der WTA Tour 1995 und fand vom 14. bis 20. August 1995 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1995
Tennisturnier in Toronto